Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Marche » :
 Infanterie
 Le régiment de La Marche-Prince (1684-1762) ;
 Le régiment de La Marche-Prince (1753-1775) ;
 Le régiment de La Marche-Prince (1775-1776).

 Cavalerie
 Le régiment de La Marche-Prince cavalerie

Homonymie d'unités militaires